Les Plathelminthes ou Platyhelminthes sont un embranchement du règne des Animaux (Animalia). Ils sont aussi appelés en français Platodes ou vers plats.

Étymologie 
Du grec ancien πλατύς, platús, « aplati » et ἕλμινς, hélmins, « ver intestinal » : ce sont les "vers plats".

Description 
Les Plathelminthes sont des vers plats dont de nombreuses espèces sont des parasites. Cet embranchement regroupe principalement des vers qui sont des animaux allongés sans appendice. Les vers les plus connus de la classe des Turbellaria (vers plats non exclusivement parasites) sont les planaires, vers libres, nageurs ou rampants, dont l’épaisseur du corps peut mesurer moins d’un millimètre.
Les plathelminthes ont une symétrie bilatérale et appartenaient à l'ancienne catégorie des acœlomates (ils ne possèdent pas de cavité générale : ni cœlome ni pseudocœlome), il est apparu que l'absence de cœlome est due à une régression de ce dernier. La seule trace de leur ancien cœlome restant visible est leur mésenchyme. Ils n'ont pas d'anus séparé de la bouche, leur tube digestif possède une unique ouverture (qui sert à la fois de bouche et d'anus). Ils possèdent par ailleurs un appareil génital complexe.
Ils peuvent se reproduire de façon sexuée (les planaires sont hermaphrodites, la reproduction est croisée) ou par scissiparité. Leur corps étant extrêmement fragile, ils sont capables de régénérer une de ses parties amputées, y compris la tête, qui contient un réseau organisé de neurones. Ce sont des êtres complexes, qui sont capables d’apprentissage et donc de mémoire, les contenus mémorisés restant intacts après décapitation et régénération de la tête.

Classification 
La classification des Plathelminthes est variable selon les auteurs.

Ce groupe se compose d'environ  et comporte quatre classes qui correspondent à des adaptations à un milieu précis, ainsi on a :
 les Rhabditophora (anciennement « turbellariés ») comme la planaire ;
 les monogènes qui sont des parasites d'organismes aquatiques ;
 les trématodes (douves, digènes) qui sont des parasites comme la douve du foie ;
 les cestodes comme le ver solitaire ou ténia, ou les nombreux cestodes qui peuvent infecter les animaux, dont les oiseaux qui peuvent les transporter d'un continent à l'autre.

Liste des sous-embranchements et classes 

Selon  :

 sous-embranchement Neodermata Ehlers, 1985
 classe Cestoda
 sous-classe Cestodaria
 ordre Amphilinidea Poche, 1922
 ordre Gyrocotylidea Poche, 1926
 sous-classe Eucestoda
 ordre Bothriocephalidea
 ordre Caryophyllidea
 ordre Cathetocephalidea
 ordre Cyclophyllidea
 ordre Diphyllidea
 ordre Diphyllobothriidea
 ordre Lecanicephalidea
 ordre Litobothriidea
 ordre Onchoproteocephalidea
 ordre Phyllobothriidea
 ordre Proteocephalidea
 ordre Pseudophyllidea
 ordre Rhinebothriidea
 ordre Spathebothriidea
 ordre Tetrabothriidea
 ordre Tetraphyllidea
 ordre Trypanorhyncha
 classe Monogenea Van Beneden, 1858
 sous-classe Monopisthocotylea
 ordre Capsalidea
 ordre Dactylogyridea
 ordre Gyrodactylidea
 ordre Monocotylidea
 ordre Montchadskyellidea
 sous-classe Polyopisthocotylea
 ordre Chimaericolidea
 ordre Diclybothriidea
 ordre Mazocraeidea
 ordre Polystomatidea
 classe Trematoda
 sous-classe Aspidogastrea Faust & Tang, 1936
 ordre Aspidogastrida
 ordre Stichocotylida
 sous-classe Digenea Carus, 1863
 ordre Diplostomida Olson, Cribb, Tkach, Bray & Littlewood, 2003
 ordre Plagiorchiida La Rue, 1957
 classe Catenulida Meixner, 1924
 famille Catenulidae Graff, 1905
 famille Chordariidae Marcus, 1945
 famille Retronectidae Sterrer & Rieger, 1974
 famille Stenostomidae Vejdovsky, 1880
 famille Tyrrheniellidae Riedl, 1959
 classe Rhabditophora Ehlers, 1985
 sous-classe Macrostomorpha Doe, 1986
 ordre Dolichomicrostomida Janssen, Vizoso, Schulte, Littlewood, Waeschenbach & Schärer, 2015
 ainsi que plusieurs genres et familles encore non-classés
 sous-classe Trepaxonemata Ehlers, 1984
 infra-classe Euneoophora Laumer & Giribet, 2014
 infra-classe Neoophora Westblad, 1948
 clade Eulecithophora de Beauchamp, 1961
 super-ordre Adiaphanida Noren & Jondelius, 2002
 ordre Fecampiida Rohde, Luton & Johnson, 1994
 ordre Prolecithophora Karling, 1940
 ordre Tricladida Lang, 1884
 ordre Rhabdocoela Ehrenberg, 1831
 ordre Bothrioplanida Sopott-Ehlers, 1985
 ordre Lecithoepitheliata Reisinger, 1924
 ordre Proseriata Meixner, 1938
 ordre Gnosonosemida
 ordre Polycladida Lang, 1884
 ordre Prorhynchida

Génétique, critères d'identification 
Les vers plats sont encore mal connus, hormis quelques espèces posant des problèmes importants pour la santé humaine ou animale, ou utilisés comme modèles en laboratoires.

Quelques collections naturalistes de référence en conservent des échantillons collectés dans le monde, dont celle du MHNG (Muséum d'histoire naturelle de Genève) réputée pour contenir environ 25 % des types de cestodes du monde, avec plus de .

Leur classification évolue, notamment sur la base de caractères ultrastructuraux, dont ceux relatifs à leurs spermatozoïdes.

Parasitologie

Invasivité 

Certaines espèces introduites hors de leur milieu d'origine sont devenues invasives en Europe et/ou posent problème en s'attaquant à de nombreux invertébrés :
 Platydemus manokwari, classé dans les « 100 espèces envahissantes les plus néfastes au monde », a été découvert pour la première fois en Europe, à Caen en 2014. C'est la septième espèce de platyhelminthe introduite en France. C'est un prédateur d'escargots et de vers de terre ;
 Parakontikia ventrolineata ;
 Diversibipalium multilineatum, trouvé dans des jardins en Italie et en France.
 Caenoplana coerulea  (dos noir et ventre bleu), qui mange des cloportes, iules, perce-oreilles, et aussi des escargots. Il a été trouvé en France, à Minorque et au Royaume-Uni ;
 Australoplana sanguinea var. alba, grand prédateur de vers de terre trouvé en Irlande et au Royaume-Uni. Sa couleur (rosée à orangée) varie selon sa nourriture.

En Europe, hors de France ont aussi été trouvés : 
 Arthurdendyus triangulatus qui se montre invasif au Royaume-Uni, en Irlande et dans les îles Féroé ;
 Dolichoplana striata (plutôt dans les serres).

Voir aussi

Articles connexes 
 Platyhelminthes (classification phylogénétique)
 Photo-guide taxinomique du monde animal
 Photo-guide taxinomique de la faune et de la flore sous-marine

Références taxinomiques

Notes et références 

Embranchement de protostomiens (nom scientifique)